Rhosgobel (sin. Brunatne miasto, dosł. Brunatny ogrodzony teren, Westron Brownhay) – miejsce ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, wspominane we Władcy Pierścieni i Niedokończonych opowieściach.

Była to siedziba Radagasta Brązowego. Położona była blisko południowego skraju Mrocznej Puszczy, gdzieś w Dolinie Anduiny.

Przypisy

Bibliografia 
 Tolkien J.R.R., Władca Pierścieni, przeł. Maria Skibniewska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002, 
 Tolkien J.R.R., Niedokończone opowieści, wyd. 3, przeł. Radosław Kot, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2005, 
 Fonstad Karen Wynn, Atlas Śródziemia, wyd. 2, przeł. Tadeusz A. Olszański, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2007,

Linki zewnętrzne 
 Mapa z uwzględnionymi dwiema lokalizacjami Rhosgobel

Geografia i geologia Śródziemia